Камиль Юзвяк (; ) — польский футболист, полузащитник клуба «Шарлотт» и сборной Польши.

Клубная карьера 
Юзвяк — воспитанник «Леха». Начинал заниматься в Зелёна-Гуре. Пришёл в академию в 13 лет, окончил её в 2016 году. 28 февраля 2016 года дебютировал в польском чемпионате в поединке против «Ягеллонии», выйдя на замену после перерыва вместо Кеббы Сисая. Всего в дебютном чемпионате провёл 10 встреч, забил один мяч — 15 мая в ворота «Руха».

В январе 2017 года Юзвяк был отдан в аренду «ГКС Катовице» на шесть месяцев.

16 сентября 2020 года Юзвяк перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Дерби Каунти», подписав четырёхлетний контракт. Свой первый гол за клуб забил 16 декабря 2020 года в матче против «Суонси Сити», завершившемся выигрышем со счётом 2:0.

11 марта 2022 года Юзвяк перешёл в клуб MLS «Шарлотт», подписав контракт по правилу назначенного игрока до конца сезона 2025 с опцией продления на сезон 2026. По сведениям BBC Radio Derby стоимость трансфера составила £2 млн. За «Шарлотт» он дебютировал 20 апреля 2022 года в матче Открытого кубка США против «Гринвилл Трайамф».

Международная карьера 
За сборную Польши Юзвяк дебютировал 19 ноября 2019 года в матче квалификации чемпионата Европы 2020 против сборной Словении, в котором вышел на замену на 86-й минуте вместо Себастиана Шиманьского. 18 ноября 2020 года в матче Лиги наций УЕФА 2020/21 против сборной Нидерландов забил свой первый гол за сборную Польши. Был включён в состав сборной на чемпионат Европы 2020.

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Польши по футболу: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Катовице»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Шарлотт»